Fanny Durack, een Australische zwemster
 Durack (rivier), een rivier in West-Australië